Bacan – wyspa w archipelagu Moluków
 Bacan – austronezyjska grupa etniczna
  – kecamatan w prowincji Halmahera Selatan

Zobacz też 
 malajski wyspy Bacan – język austronezyjski
  – państwo historyczne